en peinture de décoration et en reliure, une marbrure est un assemblage de couleurs imitant les veines du marbre ;
 en médecine, les marbrures sont des traces cutanées causées notamment par une hypoperfusion sanguine ;
 en pathologie végétale, les marbrures sont des symptômes foliaires de certaines viroses causées par des phytovirus.